Plusieurs traités ont été signés à Constantinople : 

 Traité de Constantinople (907) : fin de la guerre entre Rus' et Byzantins
 Traité de Constantinople (945) : traité entre la Rus' de Kiev et l'Empire byzantin 
 Traité de Constantinople (1479) : fin de la Guerre vénéto-ottomane (1463-1479)
 Traité de Constantinople (1590) : entre l'Empire Ottoman et la Perse.
 Traité de Constantinople (1700) : fin de la Guerre russo-turque de 1686-1700
 Traité de Constantinople (1800) : création de la République des Sept-Îles
 Traité de Constantinople (1810) : annexion de la Crimée et du Kouban par la Russie
 Traité de Constantinople (1832) : fin de la guerre d'indépendance grecque
 Traité de Constantinople (1879) : accord entre la Russie et la Turquie sur les indemnités de guerre et l'évacuation de la Roumélie par les troupes russes
 Traité de Constantinople (1881) : rattachement de la Thessalie et d'une partie de l'Épire à la Grèce
 Traité de Constantinople (1897)
 Traité de Constantinople (1913) : reconnaissance par la Turquie aux minorités des États balkaniques du droit d'opter pour l'État de leur choix